Френско-руската война от 1812 г. е решителният за Наполеоновите войни конфликт между Русия и нахлулата на нейна територия армия на Наполеон Бонапарт.

В руската историография е наричана Отечествена война от 1812 г. (), докато във френската историография за нейното означаване се използва също така и терминът Руска кампания от 1812 г. (). Въпреки този мит много крепостници са се надявали французите да ги освободят от състоянието им, и в първите месеци на войната са започнали да нападат имения на помешчици, да пленяват тях и офицерите и да ги предават на настъпващите толкова често, че властите са наричали събитията "втора Пугачовщина", и едва когато през есента французите остават без пари и продоволствие и започват да си ги набавят чрез грабежи на селячеството, то също започва да води Партизанска война, за да защити собствеността и сигурността си.

Приключва с почти пълното унищожаване на армията на Наполеон и преместването на военните операции на териториите на Полша и Германия през 1813 г. (виж война на Шестата коалиция).

Наполеон първоначално нарича войната Втора полска, тъй като сред поставените цели на кампанията му е възраждането (в противовес на Руската империя) на Полската независима държава, включвайки територии от Литва, Беларус и Украйна. Главнокомандващ руската армия във войната е Михаил Кутузов.

Войната на практика решава и глобалния конфликт, предизвикан от Наполеон. След битката на народите френският император абдикира на остров Елба, а след Стоте дни е заточен на остров Света Елена далече от светската суета, където и умира в английски плен. Световният ред и статукво са възстановени от Виенския конгрес.

Сюжетът на войната е художествено пресъздаден в романа от руската класическа литуратура „Война и мир“ от Лев Толстой.

Вижте също 
 Велика френска революция
 Подялби на Полша
 Свещен съюз
 Полският цимент

Източници 

 Барклай-де-Толли М. Б. Изображение военных действий 1812 года на сайте „Руниверс“
 Богданович М. И. История Отечественной войны 1812 года на сайте „Руниверс“
 Герои 1812 года. Серия ЖЗЛ, вып. № 680. М.: Молодая гвардия. 1987.
 Бонапартия сказала: надо! Журнал „Ъ-Власть“ № 8 (912) от 28.02.2011 КОММЕРСАНТЪ. ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ.
 Бутурлин Д. История нашествия императора Наполеона на Россию в 1812-м году. – Ч. 1. – Спб.: в военной тип., 1837. – 415+9 с. , Приложения ; Ч. 2. – Спб.: в военной тип., 1838. – 418 с. 
 Из истории Отечественной войны 1812 года: переправа у Боровского перевоза // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.: Альманах. – М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 1994. – С. 97 – 98. – Т. V.
 Известия из Москвы 1812 г. (Из бумаг А.Я. Булгакова) // Русский архив, 1864. – Вып. 11/12. – Стб. 1190 – 1245. – Под загл.: Новые подлинные черты из истории отечественной войны .
 История нашествия Императора Наполеона на Россию в 1812-м году.на сайте „Руниверс“
 Клаузевиц, Карл, 1812 год, – М.: Госвоениздат, 1937: , 
 Лифляндское дворянство и выставленное им ополчение в 1812 году. Материалы / Сообщ. А.Н. Петров // Русская старина, 1870. – Т. 1. – Изд. 3-е. – СПб., 1875. – С. 462 – 481. 
 Московские монастыри во время нашествия французов. Современная записка для представления министру духовных дел кн. А.Н. Голицыну // Русский архив, 1869. – Вып. 9. – Стб. 1387 – 1399. 
 Медицинская служба в Отечественную войну 1812 года
 Музей 1812 Сайт, посвященный Отечественной войне 1812 г.
 Глава „Отечественная война 1812 г.“ из книги Н. А. Троицкого „Россия в XIX веке: Курс лекций.“
 Отечественная война 1812, энциклопедия
 Письма из эпохи 1812 – 1815 годов // Русский архив, 1871. – Вып. 1. – Стб. 149 – 162. 
 Реут Б. Оправдательная записка, составленная мною Богуславом Реутом, по поводу моего задержания в Москве 26-го июня 1812 года, в том виде, как она должна была быть представлена его сиятельству графу Ростопчину // Русский архив, 1896. – Кн. 3. – Вып. 9. – С. 5 – 33. – В ст.: Юдин П. Ссыльные 1812 года в Оренбургском крае .
 Росписание особам, составлявшим французское правление или муниципалитет в Москве, 1812 года // Русский архив, 1863. –Вып. 4. – Стб. 412 – 416. 
 Свербеев Д. Заметка о смерти Верещагина // Русский архив, 1870. – Изд. 2-е. – М., 1871. – Стб. 517 – 522. 
 Count Philip de Segur, History of the expedition to Russia undertaken by the emperor Napoleon in the year 1812, на русском языке: Сегюр Ф. де. Граф Филипп де Сегюр. Поход в Россию, М.: „Захаров“, 2002
 Состав армий
 Сражения войны 1812 года 
  Тарле, Евгений Викторович, Нашествие Наполеона на Россию, – М.: Гиз, 1941: , 
 Толстой, Лев Николаевич|Толстой, Война и мир – в 3 и 4 томах этой книги описывается Отечественная война 1812 года.
 Харкевич Владимир Иванович. 1812 г. Березина на сайте „Руниверс“

Мемоари 
 Арндт Э.М. Из воспоминаний Э.М. Арндта о 1812 годе // Русский архив, 1871. – Вып. 2. – Стб. 076 – 0120. 
 Арнольди К.К. Французы в Могилеве-на-Днепре. 1812 г. (Рассказ очевидца) // Русская старина, 1873. – Т. 8. – № 8. – С. 233 – 237. 
 Бакунина В.И. Двенадцатый год в записках Варвары Ивановны Бакуниной // Русская старина, 1885. – Т. 47. – № 9. – С. 391 – 410. 
 Беккер Ф. Воспоминания Беккера о разорении и пожаре Москвы в 1812 г. // Русская старина, 1883. – Т. 36. – № 6. – С. 507 – 524. 
 Бестужев-Рюмин А.Д. Записки Алексея Дмитриевича Бестужева-Рюмина. Краткое описание происшествиям в столице Москве в 1812 году // Русский архив, 1896. – Кн. 2. – Вып. 7. – С. 341 – 402. 
 Бр. В. Рассказы из истории 1812 года // Русский архив, 1868. – Изд. 2-е. – М., 1869. – Стб. 1866 – 1872. 
 Брокер В.Ф. Биография Графа Федора Васильевича Ростопчина, составленная А.Ф. Брокером в 1826 году // Русская старина, 1893. – Т. 77. – № 1. – С. 161 – 172. 
 Буткевич. Вторжение французов в Россию в 1812 году. Рассказ епископа Буткевича / Сообщ. П.К. Щебальский, перев. Е.И. Гилюс // Русская старина, 1875. – Т. 14. – № 12. – С. 595 – 616. 
 Бутковская А. Рассказы бабушки // Исторический вестник, 1884. – Т. 18. – № 12. – С. 594 – 631. 
 Вяземский П.А. Воспоминания о 1812 годе // Русский архив, 1869. – Вып. 1. – Стб. 181 – 192, 001 – 016. – Прилож.: Поминки по Бородинской битве. – Стб. 175 – 182. 
 Глинка С.Н. Записки. – М.: Захаров, 2004. – 464 с. Главы I-IV; V-IX; XIII-XV; XVI-XIX; XX-XXI; XXII-XXV.
 Голицын Ф.Н. Записки князя Федора Николаевича Голицына / Предисл. П.И. Бартенева // Pусский архив, 1874. – Кн. 1. – Вып. 5. – Стб. 1271 – 1336. 
 Два рассказа из истории 1812 года // Русский архив, 1868. – Изд. 2-е. – М., 1869. – Стб. 1675 – 1676. 
 Изарн Вилльфор Ф.Ж., де. Воспоминания московского жителя о пребывании французов в Москве в 1812 году // Русский архив, 1869. – Вып. 9. – Стб. 1399 – 1462. 
 Каргопольцев Н.Н. Майор А.Б. Камаев. Эпизод из жизни сибиряков в 1812 г. // Русская старина, 1883. – Т. 38. – № 6. – С. 664 – 668. 
 Кашин А.Г. Соликамск в 1812 г. и пленные французы. (Рассказ современника) // Пермские губернские ведомости, 1869. – № 20 – 21 (отдельный оттиск) .
 Коншин Н.М. Из записок Н.М. Коншина. 1812 г. / Предисл. А. Корсаков // Исторический вестник, 1884. – Т. 17. – № 8. – С. 263 – 286. 
 Мартос А.И. Записки инженерного офицера Мартоса / Сообщ. А.А. Титов // Русский архив, 1893. – Кн. 2. – Вып. 7. – С. 305 – 368; Вып. 8. – С. 449 – 542. 
 Московский Новодевичий монастырь в 1812 году. Рассказ очевидца – штатного служителя Семена Климыча // Русский архив, 1864. – Вып. 4. – Стб. 416 – 434. 
 Оленин А.Н. Собрание разных происшествий, бывших в нынешней войне с Французами и кампании, со вступления их в пределы Российские, т.е. с Июня 1812 по Декабрь того же года / Сообщ. В.А. Олениной // Русский архив, 1868. – Изд. 2-е. – М., 1869. – Стб. 1983 – 2000. – Под загл.: Рассказы из истории 1812. 
 Описание моего пребывания в Москве во время французов, с 1-го по 21-е сентября 1812 года // Русский архив, 1896. – Кн. 2. – Вып. 8. – С. 520 – 540. 
 Ростопчин Ф.В. Правда о пожаре Москвы. Сочинение графа Ф.В. Ростопчина / Пер. с франц. А. Волкова. – М.: Университетск. тип., 1823. – 69 с. 
 Стендаль (Бейль А.М.). Москва в первые два дня вступления в нее французов в 1812 году. (Из дневника Стендаля) / Сообщ. В. Горленко, примеч. П.И. Бартенева // Русский архив, 1891. – Кн. 2. – Вып. 8. – С. 490 – 495. 
 Тюльпин M.M. Летопись о событиях в г. Твери тверского купца Михаила Тюльпина / Публ. В. Колосова // Тверские епархиальные ведомости, 1901. – № 21. – С. 472 – 488; № 22. – С. 496 – 510. 
 Фигнер А.В. Партизан Фигнер. (Из семейных воспоминаний) // Исторический вестник, 1884. – Т. 18. – № 10. – С. 139 – 143. 
 Чичагов П.В. Переправа через Березину. (Из Записок адмирала Чичагова) // Пер. Н. Ильина // Русский архив, 1869. – Вып. 7. – Стб. 1147 – 1178.